Трафальгар может относиться к:
 Трафальгар — мыс на испанском берегу Атлантического океана
 Трафальгарское сражение — морское сражение, произошедшее 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар
 Трафальгарская площадь — площадь в Лондоне, названная в честь Трафальгарского сражения
 Подводные лодки типа «Трафальгар» — тип атомных подводных лодок, стоящих на вооружении ВМФ Великобритании
 Мыс Трафальгар — повесть Артуро Переса-Реверте, вышедшая 13 октября 2004 года
Трафальгар Д. Ватер Ло — персонаж манги и аниме «Ван Пис»